Provenzano Salvani